Danska posjeduje 406 otoka, neuključujući Farske Otoke i Grenland.

Prema podacima od 1. siječnja 2007. godine 72 Danska otoka su naseljena.

 Sjælland - 2.130.541
 Fyn - 449.566
 Nørrejyske Ø - 289.517
 Amager - 152.512
 Lolland - 67.908
 Als - 52.052
 Falster - 44.266
 Bornholm - 43.040
 Mors - 22.159
 Langeland - 13.704
 Møn - 10.294
 Ærø - 6.786
 Tåsinge - 6.160
 Samsø - 4.130
 Thurø - 3.741
 Fanø - 3.170
 Læsø - 2.058
 Bogø - 1.114
 Fur - 900
 Orø - 893
 Rømø - 677
 Fejø - 558
 Jegindø - 526
 Sejerø - 407
 Enø - 278
 Agersø - 231
 Strynø - 214
 Venø - 199
 Omø - 188
 Endelave - 174
 Årø - 171
 Alrø - 166
 Anholt - 164
 Femø - 144
 Masnedø - 127
 Lyø - 120
 Tunø - 111
 Avernakø - 110
 Hjarnø - 105
 Ertholmene - 95 (2 otoka: Christiansø i Frederiksø)
 Drejø - 62
 Glænø - 59
 Askø - 53
 Egholm - 53
 Mandø - 52
 Nyord - 44
 Agerø - 37
 Bjørnø - 36
 Skarø - 36
 Gavnø - 35
 Bågø - 32
 Barsø - 26
 Nekselø - 22
 Slotsholmen - 20
 Siø - 19
 Hjortø - 12
 Livø - 10
 Skalø - 9
 Birkholm - 8
 Kalvø - 8
 Lilleø - 8
 Farø - 5
 Langø - 5
 Saltholm - 5
 Fænø - 4
 Hirsholm - 4
 Tornø - 4
 Eskilsø - 3
 Okseøerne - 3
 Tærø - 3
 Æbelø - 2

Izvor

Vanjske poveznice
Statistički zavod Danske, stanovništvo otoka

Danska
Danska, otoci